Елена Сергеевна Кривицкая (, род. 23 февраля 1987 года, Ростов, Ярославская область) — украинская фехтовальщица на шпагах, трёхкратный призёр чемпионатов мира, победительница Универсиады 2009 года в командном первенстве.

Биография 
Родилась в 1987 году в Ростове (РСФСР, СССР), впоследствии переехала в Тернополь.

В 2012 году приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне, но стала лишь 31-й в личном первенстве, а в командном зачёте украинские шпажистки оказались восьмыми.

В 2015 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

Награды 
 Орден княгини Ольги ІІ степени (13 сентября 2019 года) — за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта на Украине, достижения высоких спортивных результатов, высокое профессиональное мастерство
 Орден княгини Ольги ІІІ степени (25 июля 2013 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленную самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Европейской конфедерации фехтования

Фехтовальщики Украины
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года